Ода́нк-л'Еве́к () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 60 км на північ від Парижа, 65 км на південь від Ам'єна, 12 км на південь від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 83 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 245,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Оданк-л'Евек на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Оданк-л'Евек на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза